Zúbra – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Zúbra – potok, dopływ Sliačanki na Słowacji
 Zúbra – potok, dopływ Hronu na Słowacji
 Zúbra – szczyt Niżnych Tatr na Słowacji